Ма́цей Ви́люш (; ) — польский футболист, защитник клуба «Ракув».

Карьера 
Мацей Вилюш родился в Вроцлаве, где и вырос. Прошёл через все молодёжные команды клуба «Шлёнск», прежде чем перейти в 2005 году в голландский «Херенвен». Сначала числился только в молодёжной команде, но в 2007 году стал привлекаться к тренировкам с основным составом.

8 июня 2017 года подписал контракт на 3 года с российским клубом «Ростов». В январе 2020 года покинул «Ростов» и в качестве свободного агента перешёл в «Урал». Спустя полгода покинул команду.

С августа 2020 года — игрок «Ракува».

Достижения 
 «Белхатув»
 Чемпион Польши (Первая лига): 2013/14

 «Лех»
 Чемпион Польши: 2014/15
 Суперкубок Польши (2): 2015, 2016

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Ключборк»
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Урал»